Le mot patate (du taïno batata) désigne :

 la pomme de terre (Solanum tuberosum) ;
 la patate douce, une plante grimpante des régions chaudes, de la famille des Convolvulacées, cultivée pour ses tubercules comestibles ;
 au Québec « patate en chapelet » est le nom vernaculaire des tubercules de Apios americana, dite aussi openauk ;
 la patate, une pâtisserie au chocolat et à la pâte d'amande.

Expressions en langage familier 
 « mettre une patate », « se prendre une patate » : donner un coup de poing, recevoir un coup de poing ;
 « patate ! » ou « espèce de patate ! » ou « tu joues comme une patate » : une insulte qui signifie stupide ou maladroit
 « avoir la patate » : être en bonne forme ;
 « un champ de patates » : un terrain de jeu (ou une route) bosselé et terreux ;
 « en avoir gros sur la patate » : en avoir lourd (ou gros) sur le cœur, être triste ou malheureux ;
 une « patate » : dix mille francs français (ou un million d'anciens francs) ;
 en français québécois : « faire patate » signifie : échouer, « rencontrer son Waterloo », « n'avoir pas su résister dans l'eau bouillante » ;
 en français québécois « être dans le champ de patates » ou  « être dans les patates » : avoir faux, être loin de la réponse ou être perdu.

Toponyme 
 Patate, une ville d’Équateur ;
 Patate, un canton d’Équateur ;
 La Haute-Patate, surnom du département de la Haute-Saône
 Anse Patate, une baie de Guadeloupe ;
 Abri Patate, un site historique de Guadeloupe.

Mathématiques ou astronomie 

 Patatoïde : objet de forme non définie.

Géographie 
 Une patate, en modélisation cartographique, un objet de forme polygonale ;
 Une patate, (en récif corallien), un massif étoilé, pinnacle (coral head, coral potato)

Arts et culture 
 Patate, un film réalisé par Robert Thomas en 1964 ;
 Patate, une pièce de théâtre écrite par Marcel Achard en 1957 ;
 La Patate, un album de Aristide Padygros ;
 Les Patates, un film réalisé par Claude Autant-Lara en 1969 ;
 Les Patates [seront bonnes cette année], une chanson humoristique de Lionel Daunais (avant 1962) ;
 Les Patates, une chanson de Mononc' Serge.

Autres 
 (88705) Patate, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 en mathématiques, un « diagramme (en) patate » est la représentation graphique d'un ensemble, dont le nom exact est diagramme de Venn ;
 en cyclisme, rouler en chasse-patates, un idiotisme botanique qui signifie être entre deux groupes sans réussir à rattraper le premier et sans se faire rattraper par le second.

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre